

Anno 
 938 o 938 a.C.

Codici 
 938 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Linhaceira, nella regione di Santarém, del Portogallo

Matematica 
 938 – numero